Kreuzkapelle ist die Bezeichnung für:
 eine Kapellenart, siehe Kreuzkirche
 einen Ortsteil der Gemeinde Much, Rhein-Sieg-Kreis, siehe Kreuzkapelle (Much)